Gormley ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Gormley (* 1950), englischer Bildhauer
 Brandon Gormley (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 John Gormley (* 1959), irischer Politiker
 Joseph Gormley, Baron Gormley (1917–1993), britischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Gormley (West Virginia)